Tapio Levo, né le  à Pori en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1995, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 100.
Son maillot le numéro 12 est retiré de l'équipe des Ässät.

Carrière en club

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1984 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.
 1985 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973 || Ässät || SM-sarja
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Ässät || SM-sarja
|| 10 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 5 || 2 || 7 || 48 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 12 || 8 || 20 || 47 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1976-1977 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 12 || 7 || 19 || 34 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 8 || 11 || 19 || 32 || 9 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 1978-1979 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 15 || 6 || 21 || 34 || 8 || 7 || 2 || 9 || 20
|-
| 1979-1980 || Ässät || SM-liiga
|| 30 || 11 || 9 || 20 || 55 || 7 || 6 || 3 || 9 || 4
|-
| 1980-1981 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 16 || 7 || 23 || 38 || 2 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1981-1982 || Rockies du Colorado || LNH
|| 34 || 9 || 13 || 22 || 14 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || Devils du New Jersey || LNH
|| 73 || 7 || 40 || 47 || 22 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Ässät || SM-liiga
|| 34 || 9 || 19 || 28 || 52 || 9 || 4 || 7 || 11 || 16
|-
| 1984-1985 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 20 || 22 || 42 || 26 || 8 || 1 || 3 || 4 || 16
|-
| 1985-1986 || Ässät || SM-liiga
|| 35 || 15 || 20 || 35 || 34 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || Ässät || SM-liiga
|| 44 || 22 || 17 || 39 || 26 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || Ässät || SM-liiga
|| 44 || 15 || 23 || 38 || 36 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Ässät || SM-liiga
|| 43 || 21 || 21 || 42 || 28 || 5 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
| 1989-1990 || Ässät || 1. Divisioona
|| 44 || 32 || 47 || 79 || 33 || 7 || 3 || 7 || 10 || 6
|-
| 1990-1991 || Ässät || SM-liiga
|| 39 || 10 || 23 || 33 || 28 || || || || ||
|-
| 1991-1992 || Ässät || SM-liiga
|| 44 || 9 || 16 || 25 || 36 || 8 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| rowspan='2'|1992-1993 || JHT Kalajoki || 1. Divisioona
|| 26 || 11 || 21 || 32 || 41 || || || || ||
|-
| HPK || SM-liiga
|| 17 || 1 || 3 || 4 || 2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0

|| 546 || 196 || 212 || 408 || 508 || 65 || 24 || 22 || 46 || 94

En équipe nationale 

| 1976|| Coupe Canada || 4|| 1|| 2|| 3|| 2 ||align="left" | 
|- 
| 1976|| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 6 ||align="left" | 
|- 
| 1978|| Championnat du monde || 10|| 2|| 0|| 2|| 2 ||align="left" | 
|- 
| 1980|| Jeux olympiques || 6|| 1|| 4|| 5|| 2|| align="left" | 
|- 
| 1981|| Coupe Canada || 5|| 0|| 1|| 1|| 2 ||align="left" | 
|- 
| 1981|| Championnat du monde || 8|| 4|| 4|| 8|| 10 ||align="left" | 
|-
| 1982|| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1983|| Championnat du monde || 10|| 4|| 1|| 5|| 6||align="left" |

Notes et références 

Naissance en septembre 1955
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Devils du New Jersey
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila